Daimler Trucks North America LLC, tidigare Freightliner Corporation, är en fordonstillverkare inom kommersiella fordon, med huvudkontor i Portland, Oregon, helt ägt av tyska Daimler AG.

Dotterbolag 
Alliance Parts
Detroit Diesel
Freightliner Trucks
Thomas Built Buses
Western Star Trucks
Demand Detroit
Sterling Trucks

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats 

Amerikanska fordonstillverkare
Trucks North America